Polydrusus pterygomalis — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 4-4,5 мм. Тело сплошь в густых зелёных чешуйках, брюшко обычно голое, только бока первого и второго стернитов в зелёных чешуйках. Усики и ноги жёлтого цвета. Темя с обеих сторон с явственным, довольно сильным бугорком.

Экология 
Встречается жук в лесах. Полифаг.

Галерея

Примечания 

Polydrusus
Животные, описанные в 1840 году